Gvirtz puede hacer referencia a:

Diego Gvirtz, productor de televisión argentino.
Silvina Gvirtz, pedagoga argentina.